Pereda hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Antonio de Pereda (1611-1678), pintor barroco español vallisoletano.
 Javier Pereda Gutiérrez: (1939), jugador de baloncesto español nacido en Burgos.
 José María de Pereda: (1833-1906), escritor español nacido en Polanco, Cantabria.
 José Pereda Maruyama: (1973), futbolista peruano nacido en Lima.
 Chus Pereda: (1938-2011), futbolista español nacido en Burgos.

Lugares en España 
 Pereda (Oviedo), parroquia del concejo asturiano de Oviedo.
 Pereda (Grado), parroquia del concejo asturiano de Grado.
 Pereda (Ribera), parroquia del concejo asturiano de Ribera de Arriba.
 Parroquia de La Pereda, del concejo asturiano de Tineo.
 Pereda (Burgos), localidad de la provincia de Burgos, en la Merindad de Sotoscueva.
 Jardines de Pereda, en el centro neurálgico de Santander, en honor al escritor cántabro José María de Pereda.
 La Pereda (Santander), barrio de la anterior ciudad.